Gutzschebauch ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Gottlob Gutzschebauch (1816–1905), deutscher evangelisch-lutherischer Pfarrer und Autor
 Richard Gutzschbach, geboren als Richard Gutzschebauch, deutscher Opernsänger